Braunschweig-Klasse ist der Name folgender Militärschiffklassen:
 Braunschweig-Klasse (1902), eine Schiffsklasse von Linienschiffen der Kaiserlichen Marine
 Braunschweig-Klasse (1953), eine Schiffsklasse von Turbinenfrachtern der Hamburg-Amerika-Linie
 Korvette K130, eine Klasse von Korvetten der Deutschen Marine